Scott, Klan Scott – szkocki ród
 SCOTT – szwajcarska firma, producent rowerów i akcesoriów rowerowych i motocyklowych
 Amundsen-Scott – amerykańska stacja badawcza na Antarktydzie
 Scott Base – nowozelandzka stacja badawcza na Antarktydzie
 M8 Scott – amerykańska haubica samobieżna z okresu II wojny światowej
 USS „Scott” – okręty marynarki wojennej USA
 (876) Scott – planetoida, nazwana na cześć Roberta Scotta, brytyjskiego polarnika

Osoby o nazwisku Scott (oznaczającym Szkota):
 Alfred Scott – reprezentant amerykańskiej mniejszości w negocjacjach nt. utworzenia kanadyjskiej prowincji Manitoba po rebelii nad Rzeką Czerwoną
 Ann Scott – francuska pisarka
 Ashley Scott – amerykańska aktorka i modelka
 Beckie Scott – kanadyjska biegaczka narciarska
 Bon Scott – australijski wokalista rockowy, członek zespołu AC/DC
 Cyril Scott – angielski kompozytor
 Dana Scott – amerykański informatyk, logik, filozof
 Dougray Scott – amerykańska siatkarka
 David Scott – amerykański astronauta
 Dougray Scott – szkocki aktor
 Dred Scott – amerykański niewolnik, przed Sądem Najwyższym USA dochodził prawa do wolności
 Freddie Scott – amerykański wokalista
 Gene Scott – amerykański tenisista, dziennikarz i działacz sportowy
 George C. Scott – amerykański aktor, reżyser filmowy i producent
 George Gilbert Scott – brytyjski architekt
 George Scott (bokser)
 Jill Scott – amerykańska piosenkarka 
 John Scott of Scott’s Hall
 Jocky Scott – szkocki piłkarz i trener
 Mike Scott – brytyjski muzyk
 Montgomery Scott – fikcyjna postać z filmów Star Trek
 Ridley Scott – brytyjski reżyser i producent filmowy
 Robert Falcon Scott – oficer brytyjskiej marynarki wojennej, polarnik
 Seann William Scott – amerykański aktor
 Thomas Walter Scott – kanadyjski dziennikarz i polityk
 Tony Scott – brytyjski reżyser i producent filmowy, brat Ridleya
 William Lee Scott – amerykański aktor
 Wykazy osób:
 Francis Scott
 Henry Scott
 James Scott
 Richard Scott
 Robert Scott
 Walter Scott
 wielu członków rodu książąt Buccleuch (niektórzy ujęci również w ww. spisach)

Osoby o imieniu Scott (odnazwiskowym):
 Scott Adams – amerykański rysownik
 Scott Baio – amerykański aktor
 Scott Dixon – nowozelandzki kierowca wyścigowy
 Scott Hall – amerykański wrestler
 Scott Joplin – amerykański kompozytor i pianista
 Scott Nicholls – brytyjski żużlowiec
 Scott Raynor – amerykański perkusista
 Scott Speed – amerykański kierowca wyścigowy
 Scott Speedman – brytyjski aktor
 Scott Stapp – amerykański piosenkarz
 Scott Weiland – amerykański wokalista rockowy
 Scott Mescudi – amerykański piosenkarz znany pod pseudonimem Kid Cudi

Miejscowości w USA:
 Scott – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Scott – miasto w stanie Luizjana, w parafii Lafayette
 Scott – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Paulding
 Scott – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Scott – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Gminy w USA:
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lonoke
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Mississippi
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Poinsett
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sharp
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Kosciusko
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Montgomery
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Steuben
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Vanderburgh
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Buena Vista
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fayette
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Floyd
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Fremont
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Johnson
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Madison
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Mahaska
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Montgomery
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Poweshiek
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Linn
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Scott
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Stevens
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Taney
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Buffalo
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Cortland
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Adams
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Adams
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Brown
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Sandusky
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Allegheny
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Columbia
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lackawanna
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lawrence
 Scott (ang. Scott Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Wayne
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Brown
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Burnett
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Crawford
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Lincoln
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Monroe
 Scott (ang. Scott Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Sheboygan
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Minnesota
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Scott (ang. Scott County) – w stanie Wirginia

Przypisy